Nafeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nāfech, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Nāfeh, stamområde, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar